Willett ist der Familienname folgender Personen:
 Bryan Willett (* 1971), antiguanischer Fußballschiedsrichter
 Chappie Willett (1907–1976), US-amerikanischer Jazzpianist, Komponist und Arrangeur 
 Danny Willett (* 1987), englischer Berufsgolfer
 Eric Willett (* 1988), US-amerikanischer Snowboarder
 Frank Willett (1925–2006), britischer Kunsthistoriker
 George Willett (1879–1945), kanadisch-US-amerikanischer Zoologe
 John Willett (1917–2002), britischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Marinus Willett (1740–1830), US-amerikanischer Revolutionär, Politiker, Sheriff
 Michael J. Willett (* 1989), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Robert Willett, US-amerikanischer Physiker
 Thomas Willett (1610–1674), Bürgermeister von New York City
 Walter C. Willett (* 1945), US-amerikanischer Arzt und Epidemiologe
 William Willett (1856–1915), Erfinder der Sommerzeit
 William Willett junior (1869–1938), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Willett steht auch für
 Willett, eine Whiskeybrennerei
 Willett Cove, Bucht an der Borchgrevink-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Willett Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Willet